Corral Falso kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Pedro Betancourt, ort, Matanzas,

Mexiko 

 Corral Falso, Veracruz, ort, Tepetzintla, 
 Corral Falso, Guerrero, ort, Ajuchitlán del Progreso, 
 Corral Falso, Guanajuato, ort, Santa Catarina, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar